ruda – kopalina, z której uzyskuje się jeden lub więcej składników

Miejscowości i części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 74, w tym 45 podstawowych
 Ruda – część miasta Przasnysz
 Ruda – część miasta Warszawa, w dzielnicy Bielany
 Ruda – część miasta Włocławek

 Ruda – osiedle mieszkaniowe w Skierniewicach
 Ruda – część miasta Ruda Śląska

Miejscowości poza granicami Polski 
 Ruda – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Podstarzynie
 Ruda – wieś na Białorusi w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna
 Ruda – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.

 Ruda – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Novi Travnik
 Ruda – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Otok
 Ruda – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Rakovník, w kraju środkowoczeskim

 Ruda (Руда) – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, rejonie rohatyńskim
 Ruda – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, rejonie złoczowskim
 Ruda – wieś na Ukrainie, w obwódzie lwowskim, rejonie żydaczowskim
 Ruda – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim, rejonie lubomelskim
 Ruda – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie kamienieckim
 Ruda – wieś na Ukrainie, w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego
 Ruda – wieś na Ukrainie w rejonie kamioneckim obwodu lwowskiego
 Ruda – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim
 Ruda – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie skwyrskim
 Ruda – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim
 Ruđa – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w gminie Tutin

 Ruda – miejscowość w Szwecji, w regionie administracyjnym Kalmar, w gminie Högsby
 Ruda – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Friuli-Wenecja Julijska, w prowincji Udine

Cieki 
 Ruda – rzeka, dopływ Bobru
 Ruda – rzeka, lewy dopływ Brdy (uchodzi w gminie Cekcyn)
 Ruda – rzeka, prawy dopływ Brdy (uchodzi w gminie Przechlewo)
 Ruda – rzeka, dopływ Gwdy
 Ruda – rzeka, dopływ Kanału Białoborskiego
 Ruda – potok, dopływ Lipnicy
 Ruda – struga, dopływ Mininy
 Ruda – struga, dopływ Narwi
 Ruda – rzeka, dopływ Odry
 Ruda – struga, dopływ Oświnki
 Ruda – struga, dopływ Rudni
 Ruda – struga, dopływ Wisły (uchodzi do Jeziora Włocławskiego)
 Ruda – rzeka w Rosji w obwodzie kurskim

Inne 
 Ruda – arabskie bóstwo przedmuzułmańskie
 Ruda – pseudonim artystyczny piosenkarki Joanny Lazer
 Ruda – skała w grupie Witkowych Skał w Dolinie Szklarki
 Ruda – wyspa w Archipelagu Elafickim
 Ruda – gmina w guberni kieleckiej
 Ruda – gmina w guberni warszawskiej
 Ruda – gmina w województwie białostockim
 Ruda – gmina w województwie bydgoskim
 Ruda – gmina w województwie stanisławowskim
 Ruda – gmina w województwie śląskim
 Ruda – gromada w powiecie grudziądzkim
 Ruda – dawna gromada w powiecie łukowskim
 Ruda – dawna gromada w powiecie mieleckim
 Ruda – dawna gromada w powiecie wieluńskim
 Ruda – gromada w powiecie wyrzyskim

 Ruda – przystanek kolejowy w Rudzie, w województwie podlaskim, w Polsce
 Ruda – przystanek kolejowy w miejscowości Ruda, w rejonie lubomelskim, w obwodzie wołyńskim, na Ukrainie
Ruda – rasa owiec występujących w Albanii i Chorwacji.

Linki zewnętrzne